Cryodrakon (лат., от  — холодный и  — дракон) — род птерозавров из семейства аждархид (Azhdarchidae), живших во времена верхнего мела на территории современной Канады. Включает единственный вид — Cryodrakon boreas. Видовое название образовано от  — греческий бог северного ветра Борей.

Ещё в 1972 году в формации «парка динозавров» (провинция Альберта) были найдены кости крупного птерозавра. Предполагалось, что это особь рода Quetzalcoatlus. Более поздние исследования показали, что они относятся к новому виду и роду.

Cryodrakon был одним из крупнейших видов птерозавров. Размах крыльев составляет 10 м.

Ссылки 
 New flying reptile species was one of largest ever flying animals на Phys.org.
 Meet the ‘Cold Dragon of the North Winds,' a Gigantic Canadian Pterosaur на Gizmodo.
 Cryodrakon boreas, the newly described species of pterosaur. It was identified from fossils first discovered in Canada in the 1970s на Newsweek.
 New 'frozen dragon' pterosaur found hiding in plain sight на National Geographic.
 Welcome Cryodrakon — a giant Canadian azhdarchid pterosaur

Примечания 

Аждархиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2019 году
Фоссилии из меловых отложений Канады